Comalapa (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Chalatenango
 Comalapa (rivier), een rivier in het Salvadoraanse departement La Paz
 San Juan Comalapa, een gemeente in het Guatemalteekse departement Chimaltenango
 Frontera Comalapa, een gemeente in de Mexicaanse staat Chiapas
 Comalapa (Nicaragua),een gemeente in het Nicaraguaanse departement Chontales